Salignac kan syfta på:
 Salignac, Alpes-de-Haute-Provence
 Salignac, Gironde